La Mer (La Mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre) – componimento musicale (opus L 109), di Claude Debussy
 La Mer – canzone di Charles Trenet del 1946